Florent Malouda – ex calciatore francese
 Lesly Malouda – ex calciatore francese
 Toifilou Maoulida – calciatore francese